Le Barryland - Musée et chiens du saint-bernard est un musée de Suisse.

Localisation 
Le musée est situé à Martigny, dans le canton du Valais. Il se trouve dans l’ancien arsenal jouxtant l’amphithéâtre de Martigny, à  de la Fondation Gianadda.

Ce musée vivant accueille œuvres d’art et documents relatant le passé de l’hospice du Grand-Saint-Bernard ainsi que son symbole, le chien du Saint-Bernard.

Historique 
La Fondation Bernard et Caroline de Watteville a été créée dans le but d’agir dans les domaines sociaux et culturels. , elle soutient de  projets et participe  à diverses actions aussi bien en Suisse qu’à l’étranger.

Musée 
Un espace est réservé aux saint-bernards. Tous les jours de l'année, été comme hiver, une dizaine de chiens sont visibles. Les boxes des chiens sont reliés à un enclos extérieur dans un parc arborisé, où ils peuvent s’ébattre librement.

L'exposition permanente, intitulée « Un rendez-vous avec l’histoire du Saint-bernard et de l’hospice du Grand-Saint-Bernard », présente des tableaux du , des sculptures de l’École de Brienz ainsi que les films « François le pèlerin » et « Attachez vos ceintures ».

Restaurant
Un restaurant donne sur l'amphithéâtre de Martigny.

Lien externe 
 Site officiel

Musée dans le canton du Valais